Az UEFA-torna-győztes edzők listája tartalmazza mindazon vezetőedzőket vagy menedzsereket, akik európai klubcsapataikkal az UEFA szervezésében lebonyolított klubtornán kupagyőzelmet szereztek. Ezek a tornák a következők: a Bajnokcsapatok Európa-kupája és utódja az UEFA-bajnokok ligája, a Kupagyőztesek Európa-kupája, az UEFA-kupa és utódja az Európa-liga, az Intertotó-kupa, az UEFA-szuperkupa, valamint a CONMEBOL-lal közösen szervezett Interkontinentális kupa.

Habár a Vásárvárosok kupája is sok tekintetben az UEFA-kupa elődjének tekinthető, ezt hivatalosan az Európai Labdarúgó-szövetség nem ismeri el, így a ott szerzett győzelmek (köztük a Ferencváros 1965-ös kupagyőzelme Mészáros József vezetésével) nem kerültek be a listába. Ugyancsak nem szerepel a listán az 1972-es, nem hivatalos szuperkupa-mérkőzés győztese, az Ajaxot vezető Kovács István ezen győzelme.

A lista élén két olasz, Giovanni Trapattoni és Carlo Ancelotti, valamint a skót Alex Ferguson áll, mindannyian 7-7 kupagyőzelemmel. A nemzetek rangsorát olaszország vezeti, olasz edzők 46 kupagyőzelmet szereztek csapataikkal, és nagy fölénnyel vezetnek a 28 kupát nyerő spanyolok és a 27-et nyerő németek előtt.

Két magyar edző is található a listán. Guttmann Béla a portugál Benficával a '60-as évek elején kétszer nyert BEK-et, Hidegkuti Nándor az 1961-ben KEK-győztes Fiorentina vezetőedzője volt.

Egyetlen edző sincs, aki mind a hat kupát megnyerte volna, a legtöbbet közülük Trapattoni szerezte meg, ő öt különbözőt is nyert. A hosszú ideig fennálló rendszer mindhárom „nagy” kupáját (BEK, KEK, UEFA-kupa) is csak Trapattoni és Udo Lattek nyerte meg. A kupák közül ma már csak a BL, az EL és a Szuperkupa nyerhető meg; a KEK 1999-ben, az Intertotó-kupa 2008-ban szűnt meg (és olvadt az UEFA-kupába illetve az Európa-ligába), az Interkontinentális kupa helyett 2005 óta a FIFA rendez klubvilágbajnokságot.

A teljes lista 

Rövidítések

Országonként
Ez a táblázat országonként összesíti az edzők és menedzserek kupagyőzelmeinek számát.
Rövidítések

Lásd még 
Európa legsikeresebb labdarúgócsapatai
UEFA-kupa-győztes labdarúgóedzők listája

Források

Jegyzetek 

Lista
Bajnokcsapatok Európa-kupája
UEFA-bajnokok ligája
Kupagyőztesek Európa-kupája
UEFA-kupa
Európa-liga
Intertotó-kupa
UEFA-szuperkupa
Labdarúgó-vezetőedzők listái